Kosjino (makedonska: Košino, Кошино) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Dolneni, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Kosjino ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kosjino är varierad. Den högsta punkten i närheten är Kale,  meter över havet,  kilometer norr om Kosjino. Närmaste större samhälle är Dolneni,  kilometer öster om Kosjino. 

Trakten runt Kosjino består till största delen av jordbruksmark. Runt Kosjino är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dolneni (kommun)